Neon Genesis Evangelion — видеоигра в жанре action, адаптация одноимённого аниме-сериала студии Gainax и сопутствующего полнометражного фильма The End of Evangelion; игра была издана компанией Bandai в 1999 году на игровой консоли Nintendo 64 и распространялась только в Японии.

Описание 
В игре присутствуют все основные битвы из аниме-сериала и фильма, за исключением сражений с ангелами Гагиилом, Маториилом, Ируилом, Лелиилом и Алмисаилом. Половина игрового времени представляет собой трёхмерный скролл-файтинг, но камера может занимать различные ракурсы в процессе сражения с ангелами. Остальные сюжетные вставки выполнены в различных стилях, например VN с 3D-анимацией.

Всего в игре 13 миссий, в которых игрок встретит главных и самых сильных ангелов серии.

Геймплейная составляющая, в основном - файтинг, графика хоть и выполнена в 3D, но в большинстве боёв камера располагается сбоку. Почти на всех уровнях игроку предстоит сражаться с ангелами, хотя в игре есть и другие противники. Есть три «стиля» игры, которыми можно пользоваться.
Наиболее распространенный вид - классический файтинг. Обычные атаки наносят мало урона, и для победы игроку нужно пользоваться спец. атаками, нажимая определённые комбинации клавиш.
Второй стиль геймплея использует оружие и применяется не только в сражениях, но и в мини-играх.
Последний элемент геймплея позволяет игроку свободно перемещаться вперед и назад. Этот режим используется в миссиях 12, 12.5 и 13.

Есть также режимы вне миссий, например «Режим моделирования». Здесь игрок выбирает Еву, которая была разблокирована в режиме истории и практики, и стреляя по поли-моделям Ангелов зарабатывает очки. Также присутствуют модели ангелов, не фигурирующих в сюжете. За выстрелы и уничтоженных ангелов начисляется рейтинг, в котором помимо прочего учитывается количество выстрелов и попаданий. Можно активировать режим Vs с помощью чит-кодов, в котором два игрока могут выбрать Евы с различным оружием и сражаться друг с другом. Есть и другой режим, в котором игрок может пересмотреть все действия, которые он выполнял во время игры.

Восприятие критикой

Примечания

Ссылки 
 Neon Genesis Evangelion на IGN
 Обзор игры на сайте Animefringe 
 Страница игры на сайте Gainax

Компьютерные игры 1999 года
Игры только для Nintendo 64
Евангелион
Компьютерные игры по мотивам аниме и манги